MMLM steht für:
 römische Zahlzeichen für 2950
 Flughafen Los Mochis (ICAO-Code), Flughafen von Los Mochis, Sinaloa, Mexico

Abkürzung